Султан Султанович Багамаев (6 октября 1928 года, Панахмахи (ныне Акушинский район), Дагестанская АССР, РСФСР, СССР) — советский виноградарь, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Даргинец. Родился в крестьянской семье. В 1935 году пошёл в школу в родном селе. В 1939-1942 годах учился в семилетней школе в селе Муги. После окончания школы стал работать в местном колхозе, вскоре стал бригадиром.

В 1951 году отслужил армию и вернулся в колхоз в селе Бачиюрт на должность бригадира. В 1957 году переселился в село Первомайское (Чечня), где в то время не осталось местного населения в результате депортации чеченцев и ингушей. На новом месте Багамаев стал председателем сельсовета. В 1966 году его назначили управляющим в винодельческом совхозе «Каспий».

Окончил Дербентский сельскохозяйственный техникум. 7 декабря 1973 года за успехи в труде Багамаев удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Был депутатом районного Совета народных депутатов и трёх созывов Верховного Совета Дагестанской АССР. Участвовал в работе X съезда профсоюзов и XXVI съезда КПСС.

Награды 
 Орден «Знак Почёта» (30 апреля 1966);
 Орден Октябрьской Революции (26 апреля 1971);
 Орден Ленина (7 декабря 1973);
 Орден Трудового Красного Знамени (23 декабря 1976).

Виноградари СССР
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты съездов ВЦСПС
Колхозники СССР
Депутаты Верховного Совета Дагестанской АССР
Депутаты районных советов РСФСР
Председатели сельских советов РСФСР